Wengi bei Büren, plaats in het kanton Bern
Wengi bei Frutigen, plaats in het kanton Bern